kolektor dolotowy
 kolektor ssący
 kolektor wylotowy
 kolektor słoneczny
 kolektor kanalizacyjny: rurociąg do zbierania ścieków lub wód opadowych z sieci kanalizacyjnej
 kolektor złożowy (zbiornik złożowy): skała o właściwościach umożliwiających gromadzenie w niej ropy naftowej lub gazu ziemnego
 kolektor flotacyjny (odczynnik flotacyjny): substancja chemiczna wspomagająca flotację
 w analizie chemicznej: nośnik
 część układu optycznego mikroskopu
 obszar tranzystora, a także elektroda doprowadzona do tego obszaru
 elektroda do zbierania jonów (w lampie elektronowej)
 pracownik kolektury

Zobacz też 
 kolekta
 kolekcjoner